Carlos Cisterna puede referirse a:
 Carlos Cisterna Parra, periodista chileno;
 Carlos Cisterna Pavez, político chileno;

Véase también
 Carlos Cisternas, futbolista chileno;